Arseňjev může znamenat:

 Arseňjev, město na Sibiři, v Přímořském kraji Ruské federace

příjmení
 Ivan Arsenjev, český scenárista
 Vladimir Klavdijevič Arseňjev (1872–1930), ruský sovětský etnograf, geograf, cestovatel a spisovatel.